Badiali steht für:
 Badiali (Ort), ein Ortsteil der Stadt Città di Castello, Provinz Perugia, Italien

Badiali ist der Familienname folgender Personen:
 Cesare Badiali (1805–1865), italienischer Opernsänger (Bass)
 Wladimiro Badiali (1904–nach 1954), italienischer Opernsänger (Tenor)